Klismós (en ) és un tipus de cadira familiar en l'antiga Grècia, que apareix en representacions de mobles antics pintats en gots de terrissa grega i en baixos relleus des de mitjan s. V ae ençà.

Antiga Grècia 
En els poemes èpics, al mot klismós s'hi dona el significat de 'butaca', però no hi ha una descripció específica pel que en fa a la forma. En la Ilíada, XXIV, després de la petició de Príam, Aquil·les s'alça del tron, aixeca l'ancià, se'n va a preparar el cos d'Hèctor per al funeral i torna a ocupar el seu lloc al klismós.

Una pintura en un got d'un sàtir que duu un klismós sobre les espatles n'il·lustra clarament la forma. Les potes corbes i còniques del klismós divergeixen cap avant i enrere, oferint estabilitat. Les potes posteriors continuen cap amunt per recolzar un gran respatler còncau que suporta les espatles de la persona seguda i és prou baix com per descansar un colze a sobre.

Els klismós van caure en desús durant el període hel·lenístic; el teatre de Dionís, però, als peus de l'Acròpoli d'Atenes, del s. I, va esculpir klismoi. Quan s'ha representat un klismós en retrats romans d'individus seguts, les escultures eren còpies d'obres gregues. La caiguda en desús dels klismós podria deure's a un defecte de disseny, ja que les potes de la cadira, que es dobleguen cap a fora, podrien no ser capaces de suportar el pes dels qui s'hi asseien.

Neoclassicisme 

Es tornà a usar el klismós durant la segona fase arqueològica del neoclassicisme europeu. El pintor Jacques-Louis David en va comprar molts al fabricant de mobles Georges Jacob el 1788, per utilitzar-los com a accessoris en les seues pintures històriques, ja que el nou sentit del historicisme exigia aparença d'autenticitat. Els nous mobles apareixen en Els lictors duen a Brutus els cossos de sos fills (1789). Segurament els primers klistós francesos són els dissenyats per l'arquitecte Jean-Jacques Lequeu al 1786 per a un mobiliari d'estil «etrusc» de l'hotel Montholon, al boulevard Montmartre, fabricats per Jacob; el mobiliari ha desaparegut, però els dibuixos en aquarel·la es conserven en el Cabinet dels Medailles. Simon Jervis va observar que Joseph Wright of Derby havia inclòs una cadira semblant en la seua Penelope Unraveling Her Web, 1783-1784 (Museu J. Paul Getty).

A Londres, Thomas Hope va dissenyar els primers klismós per a sa casa en Duchess Street, Londres. Un, adquirit pel Museu Fitzwilliam, fou il·lustrat en Recent Acquisitions at the Fitzwilliam Museum, que George Beaumont ja havia descrit al 1804 com «més un museu que una altra cosa»;[10] cadires klismós foren il·lustrades per Hope amb diverses variacions en Household Furniture and Interior Decoration (1807), registre de la seva casa museu semipública. Una cadira klismós també apareix en el seu quadern de dibuixos, c. 1812, actualment al Royal Institute of British Architects. Els klismós en la forma més pura moblaren la pinacoteca de Hope (pl. II)  i la segona sala que conté gots grecs (pl. IV); les potes de les cadires, però, difereixen respecte al tema clàssic il·lustrat en plaques de ceràmica grega. La pintura d'Henry Moses Il·lustració de nobles jugadors de cartes asseguts en cadires klismós aparegué en Hope, Designs of Modern Costume (c. 1812).

Amb la presència de cadires klismós, una col·lecció de gots grecs, un autoretrat d'Adam Buck i la seva família, es va pensar que representava significativament a Thomas Hope.

Joseph Bonomi el Vell dissenyà klismós per al Packington Hall, a Warwickshire.

Aquest academicisme tan sever es veié compromés amb característiques més familiars de la pràctica habitual del fabricant de cadires: un klismós de la primeria del s. XIX de J. I. Höglander, a Estocolm. Les columnes de la part posterior havien estat una característica de Thomas Sheraton: amb un respatler embuatat recolzat en cinc columnes primes[20] i amb les cares de les potes lleument entapissades.

Segle XX 
En la nova etapa de l'Art Déco el klismós va renovar les seues línies simples: els dissenyats pel danés Edvard Thomspon foren il·lustrats en Architekten, 1922. El 1960, T. H. Robsjohn-Gibbings conegué els ebenistes grecs Susan i Eleftherios Saridis, i plegats crearen una línia de mobles klismós, recreant amb certa precisió mobles grecs antics, incloent-hi cadires klismós.

Construcció 
La corba llarga i elegant era difícil de realitzar; s'havia de fer amb una sola peça de fusta, construïda usant un assemblatge de caixa i espiga, doblegant la fusta amb vapor[25] o fent-la doblegar-se durant el creixement.

El seient estava construït amb quatre dogues de fusta tornejades, nugades a les potes; una xarxa de cordons o tires de cuir en sostenia un coixí o una pell. El klismós fou un invent específicament grec, sense cap inspiració anterior detectable.

Notes

Referències 

Objectes de l'antiga Grècia
Cadires
Pàgines amb traduccions sense revisar